Wim Hartman (informatiekundige) (1929-2021), Nederlands informatiekundige, organisatieadviseur en hoogleraar
 Wim Hartman (stedenbouwkundige) (1935-2009), Nederlands stedenbouwkundige